Příjmení Wills nosí více významných osobností:

 Helen Willsová Moodyová (1905–1998) – americká tenistka
 Rick Wills (* 1947) – britský baskytarista
 Sam Wills (* 1978) – novozélandský komik a busker

Externí odkazy